Quittner ist der Familienname folgender Personen:

 Genia Quittner (1906–1989), österreichische Kommunistin
 Rudolf Quittner (1872–1910), österreichischer Maler